Дембовський Болеслав Мечиславович (1934—2016) — генерал-лейтенант Збройних сил України.
 Едуард Дембовський — польський філософ та письменник.
 Леон Дембовський — польський художник.
 Миколай Дембовський — кам'янецький єпископ.
 Ян Дембовський — польський генерал, учасник повстання Костюшка.
 Ян Богдан Дембовський — польський зоолог, маршал Сейму ПНР.
Польські прізвища.